Wolfman (engl. Wolfsmensch) steht für
 Wolfman (Film), US-amerikanischer Horrorfilm (2010)

Wolfman ist der Name von
 Marv Wolfman, US-amerikanischer Comicautor
 Peter Wolfe, Pseudonym Wolfman, britischer Musiker